Le sigle SFW peut désigner :

 SFW, film de Jefery Levy sorti en 1994 ;
 Science Fiction Weekly, revue de science-fiction ;
 Safe for work, page Internet, jeu, contenu qui peut être vu ou écouté au bureau, au travail
 "Select, From, Where" qui représentent des requêtes utilisées dans le langage SQL.